Елица Костова (родилась 10 апреля 1990 года в Кырджали, Болгария) — болгарская теннисистка; победительница семи турниров ITF (четыре — в одиночном разряде).

Общая информация 
Елица в теннисе с семи лет.

Спортивная карьера 
В апреле 2013 года пробилась в финал турнира ITF в Дижоне (Франция), но проиграла немке Кристине Барруа. В ноябре 2013 года играла в финале турнира ITF в Нью Браунфелсе (США), но проиграла американке Анне Татишвили. В июле 2016 года выиграла турнир ITF в Будапеште (Венгрия), одолев в финале болгарку Викторию Томову в двух сетах. Затем на кураже сразу же пробилась в основную сетку турнира WTA в Бухаресте (Румыния), но вот там в первом же раунде уже уступила Итальянке Франческе Скьявоне.  

В сентябре 2017 года дошла до финала турнира ITF в Лас Вегасе (США), но проиграла соотечественице Сесили Каратанчевой в упорном трёхсетовом поединке.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (4)

Поражения (16)

Финалы турниров ITF в парном разряде (11)

Победы (3)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Болгарии
Персоналии:Кырджали